Federwisch steht für:
 Federwisch (Magdlos), Ortsteil in Hessen
 Flederwisch, Reinigungsgerät